Sophia, Okui Maszami dala
 Sophia, A. I. humanoid robot
 Sophia (japán együttes)